Кобло — село в Україні, у Старосамбірському районі Львівської області.
 Кобло (пол. Kobło) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві.
 Кобло-Колонія (пол. Kobło-Kolonia) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі.